Il campionato italiano maschile di pallacanestro 1940-1941 rappresenta la ventunesima edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro.

La formula rimane invariata: girone all'italiana di dieci squadre, con partite d'andata e ritorno. La vittoria vale due punti, la sconfitta uno. 

Le retrocessioni sono bloccate per la ristrutturazione della stagione successiva. 

La Ginnastica Triestina si conferma campione per la quinta volta nella sua storia, la seconda consecutiva. Alle sue spalle giungono la Borletti Milano e la Parioli Roma.

Classifica

Calendario

Recuperi:
6 maggio 1941 6.a ritorno Triestina-GUF Pavia 62-26

Risultati

Verdetti
 Campione d'Italia:  Ginnastica Triestina
Formazione: Ermanno Antonini, Giuseppe Bernini, Ambrogio Bessi, Albino Bocciai, Francesco Brunetti, Bruno Caracoi, Mario Cattarini, Umberto De Feo, Mario Novelli, Severino Radici, Bruno Renner, Livio Segulin. Allenatore: Attilio De Filippi.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del basket, Panini, 1990.
 Almanacco ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello sport, 2006.

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1940
Pallacanestro nel 1941
1941